Mittelscheitel steht für:

 Mittelscheitel, mittig gesetzter Scheitel

Siehe auch:

 Curtain Cut, Langhaar-Frisur für Herren